Литл Јорк има више значења:
 Литл Јорк (Илиноис)
 Литл Јорк (Индијана)